ACV steht für:

 ACV Automobil-Club Verkehr e.V.
 ACV Records
 Allgemeiner Cäcilien-Verband für Deutschland
 ACV (Allgemeiner Consum Verein), alter Name von Coop in Basel, im Volksmund gelegentlich noch im Gebrauch
 Flughafen Arcata (IATA-Code)
 Bahnhof Cuxhaven (DS100-Code)
 Associated Commercial Vehicles, ein ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller
 Austria Center Vienna, Österreichs größtes Konferenzzentrum
 Airports Corporation of Vietnam, betreibt die meisten zivilen Flughäfen in Vietnam
 Alpha2-Canum-Venaticorum-Stern, ein Typ Veränderlicher Stern

ACV